Сезон 2003 года Чемпионата мира по ралли (World Rally Championship) — 31-й сезон чемпионата мира проводимого под эгидой Международной федерации автоспорта (ФИА).

Если предыдущий сезон прошёл при полном превосходстве команды Peugeot, то 2003 год был ознаменован приходом второй команды концерна PSA - Citroёn, сразу же показавшей себя претендентом на титул. Это стало возможным не только благодаря удачно подготовленной машине, но и грамотной кадровой политики: в напарники Себастьену Лёбу были приглашены два чемпиона мира - Колин Макрей и Карлос Сайнс. На протяжении всего года основная борьба велась между Петтером Сольбергом, выступавшему за Subaru, и Себастьеном Лёбом.

Изменения в регламенте
 Команды могут проводить тесты только на трассах Европы, и только на не входящих в официальный календарь чемпионата.
 С этого сезона вступила в силу новая система начисления очков. Теперь 8 пилотов, а не 6 как раньше, получают зачётные очки.

Календарь сезона

Карта этапов

Команды и пилоты 

Примечание: Результаты и заявочные листы взяты из этого источника

Статистика этапов

Итоги чемпионата

Личный зачёт

Зачёт производителей

PWRC и JWRC

Статистика и достижения
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

См. также 
 Intercontinental Rally Challenge
 Себастьен Лёб

Примечания

Ссылки 

 www.wrc.com официальный сайт Чемпионата мира по ралли 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Статистика сезона 
 FIA World Rally Championship 2003 на rallybase.nl 
 World Rally Championship Standings for the 2003
 Сезон 2003 на оф. сайте Subaru World Rally Team 

Сезоны WRC